

Zoologia 
 Porcospino – roditore della famiglia degli Istricidi, conosciuto anche come istrice.
Talvolta il termine viene impropriamente usato anche con altri mammiferi aventi il corpo ricoperto da spine cornee:
riccio comune (Erinaceus europaeus)
riccio orientale (Erinaceus concolor)
riccio algerino (Atelerix algirus)
porcospino americano (Erethizon dorsatum)

Altro 
 Porcospino – arma antisommergibile
 Porcospino – figura araldica
 Dilemma del porcospino – concetto della psicoanalisi
 Pierino Porcospino – libro illustrato per bambini
 Porcospino – personaggio dei fumetti Marvel Comics